Боксери:
 Боксери — спортсмени які займаються боксом.
 Боксери — тип чоловічої нижньої білизни.
 Боксери-бріфи — тип чоловічої нижньої білизни.
 «Боксери» — європейське прізвисько іхетуанів.

Фільми 

 «Боксери» — американський німий фільм 1922 року.
 «Боксери» — художній фільм 1941 року (Одеська кіностудія).

Див. також 
 Боксер (значення)

Примітки